Гриценко Микола Іванович — український поет і журналіст комуністичної доби.
 Гриценко Микола Іванович (фізик)
 Гриценко Микола Олімпійович (*24 липня 1912, Ясинувата — †8 грудня 1979, Москва) — російський актор.
 Гриценко Микола Семенович (*9 травня 1962, Тимченки) — поет.